Älmten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älmten (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (53,9 ha)
Älmten (Fliseryds socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun,  (45,9 ha)
Älmten (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (12,2 ha)
Älmten (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Älmten, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,  (21,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn